Тахири () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тахири, Доде (1918—1988) — албанский футболист, игравший на позиции вратаря.
 Тахири, Сохраб Абульфаз оглы (1926—2016) — советский и азербайджанский поэт, народный поэт Азербайджана.

См. также 
 Тахиров